Касанова () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Абраам Гонсалес Касанова — іспанський футболіст
 Алехандро Скопеллі Касанова — аргентинський футболіст
 Едуардо Касанова — іспанський актор